Рассел Вестбрук (; *12 листопада 1988) — американський професійний баскетболіст. Виступає за клуб Лос-Анджелес Лейкерс. Грає на позиції розігруючого захисника.

Кар'єра в НБА 

Вестбрук був обраний на драфті 2008 клубом «Сієтл Суперсонікс» під 4 номером. У дебютному сезоні двічі був названий новачком місяця. 2 березня 2009 Вестбрук записав у свій актив трипл-дабл — перший серед новачків НБА з часів Кріса Пола.

Вестбрук посів четверту сходинку в голосуванні за звання новачка року НБА і був обраний в команду новачків року НБА.

12 листопада 2010 Вестбрук встановив новий особистий рекорд результативності — 36 очок за гру. Через 14 днів, 26 листопада, Рассел покращив цей результат, набравши 43 очки у грі проти «Індіани Пейсерз».

На початку сезону 2018—2019 НБА в матчі Оклахома-Сіті — Портленд Трейл Блейзерс став автором найтривалішої серії трипл-даблів, побивши рекорд Вілта Чемберлена та досягнувши показника в 10 матчів поспіль.

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон 

|-
| style="text-align:left;"|
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| style="background:#cfecec;"|82* || 65 || 32.5 || .398 || .271 || .815 || 4.9 || 5.3 || 1.3 || .2 || 15.3
|-
| style="text-align:left;"|
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| style="background:#cfecec;"|82* || style="background:#cfecec;"|82* || 34.3 || .418 || .221 || .780 || 4.9 || 8.0 || 1.3 || .4 || 16.1
|-
| style="text-align:left;"|
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| 82 || style="background:#cfecec;"|82* || 34.7 || .442 || .330 || .842 || 4.6 || 8.2 || 1.9 || .4 || 21.9
|-
| style="text-align:left;"|
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| style="background:#cfecec;"|66* || style="background:#cfecec;"|66* || 35.3 || .457 || .316 || .823 || 4.6 || 5.5 || 1.7 || .3 || 23.6
|-
| style="text-align:left;"|
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| style="background:#cfecec;"|82* || style="background:#cfecec;"|82* || 34.9 || .438 || .323 || .800 || 5.2 || 7.4 || 1.8 || .3 || 23.2
|-
| style="text-align:left;"|
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| 46 || 46 || 30.7 || .437 || .318 || .826 || 5.7 || 6.9 || 1.9 || .2 || 21.8
|-
| style="text-align:left;"|
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| 67 || 67 || 34.4 || .426 || .299 || .835 || 7.3 || 8.6 || 2.1 || .2 || style="background:#cfecec;"|28.1*
|-
| style="text-align:left;"|
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| 80 || 80 || 34.4 || .454 || .296 || .812 || 7.8 || 10.4 || 2.0 || .3 || 23.5
|-
| style="text-align:left;"|
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| 81 || 81 || 34.6 || .425 || .343 || .845 || 10.7 || 10.4 || 1.6 || .4 || style="background:#cfecec;"|31.6*
|-
| style="text-align:left;"|
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| 80 || 80 || 36.4 || .449 || .298 || .737 || 10.1 || style="background:#cfecec;"|10.3* || 1.8 || .3 || 25.4
|-
| style="text-align:left;"|
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| 73 || 73 || 36.0 || .428 || .290 || .656 || 11.1 || style="background:#cfecec;"|10.7* || 1.9 || .5 || 22.9
|-
| style="text-align:left;"|
| style="text-align:left;"|Г'юстон
| 57 || 57 || 35.9 || .472 || .258 || .763 || 7.9 || 7.0 || 1.6 || .4 || 27.2
|-
| style="text-align:left;"|
| style="text-align:left;"|Вашингтон
| 65 || 65 || 36.4 || .439 || .315 || .656 || 11.5 || style="background:#cfecec;"|11.7* || 1.4 || .4 || 22.2
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"|Кар'єра
| 943 || 926 || 34.7 || .437 || .305 || .790 || 7.4 || 8.5 || 1.7 || .3 || 23.2
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"|Матчі усіх зірок
| 9 || 2 || 22.4 || .506 || .338 || .588 || 5.2 || 3.8 || 1.4 || .0 || 21.6

Плей-оф 

|-
| style="text-align:left;"|2010
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| 6 || 6 || 35.3 || .473 || .417 || .842 || 6.0 || 6.0 || 1.7 || .2 || 20.5
|-
| style="text-align:left;"|2011
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| 17 || 17 || 37.5 || .394 || .292 || .852 || 5.4 || 6.4 || 1.4 || .4 || 23.8
|-
| style="text-align:left;"|2012
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| 20 || 20 || 38.4 || .435 || .277 || .802 || 5.5 || 5.8 || 1.6 || .4 || 23.1
|-
| style="text-align:left;"|2013
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| 2 || 2 || 34.0 || .415 || .222 || .857 || 6.5 || 7.0 || 3.0 || .0 || 24.0
|-
| style="text-align:left;"|2014
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| 19 || 19 || 38.7 || .420 || .280 || .884 || 7.3 || 8.1 || 2.2 || .3 || 26.7
|-
| style="text-align:left;"|2016
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| 18 || 18 || 37.4 || .405 || .324 || .829 || 6.9 || 11.0 || 2.6 || .1 || 26.0
|-
| style="text-align:left;"|2017
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| 5 || 5 || 38.8 || .388 || .265 || .800 || 11.6 || 10.8 || 2.4 || .4 ||37.4
|-
| style="text-align:left;"|2018
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| 6 || 6 || 39.2 || .398 || .357 || .825 || 12.0 || 7.5 || 1.5 || .0 || 29.3
|-
| style="text-align:left;"|2019
| style="text-align:left;"|Оклахома-Сіті
| 5 || 5 || 39.4 || .360 || .324 || .885 || 8.8 || 10.6 || 1.0 || .6 || 22.8
|-
| style="text-align:left;"|2020
| style="text-align:left;"|Г'юстон
| 8 || 8 || 32.8 || .421 || .242 || .532 || 7.0 || 4.6 || 1.5 || .3 || 17.9
|-
| style="text-align:left;"|2021
| style="text-align:left;"|Вашингтон
| 5 || 5 || 37.2 || .333 || .250 || .791 || 10.4 || 11.8 || .4 || .2 || 19.0
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"|Кар'єра
| 111 || 111 || 37.5 || .408 || .296 || .827 || 7.1 || 7.9 || 1.8 || .3 || 24.6

Міжнародна кар'єра 

У складі збірної США з баскетболу Вестбрук став переможцем чемпіонату світу з баскетболу 2010.

Посилання 
 Рассел Вестбрук на NBA.com

Примітки 

Баскетболісти «Оклахома-Сіті Тандер»
Баскетболісти «Х'юстон Рокетс»
Баскетболісти «Вашингтон Візардс»
Афроамериканські баскетболісти
Розігруючі захисники
Олімпійські чемпіони з баскетболу
Уродженці Лонг-Біч
Баскетболісти на літніх Олімпійських іграх 2012
Олімпійські чемпіони США
Спортсмени з Каліфорнії
Баскетболісти «Лос-Анджелес Лейкерс»